A discografia de Biel, um cantor e compositor brasileiro, consiste em um álbum de estúdio, um extended play, sete singles e onze videoclipes lançados desde o início de sua carreira. 

Biel começou cantando apenas funk ostentação e ganhou destaque devido a seu corpo e sendo considerado por muitos como um "sósia de Justin Bieber". Depois que ele assinou com a gravadora Warner Music, oportunidade na qual retirou o "MC" de seu nome artístico, passou a cantar outros estilos de funk. Com a Warner Music, lançou, no mesmo ano, o single "Demorô" e um EP chamado Biel, lançado em 9 de junho. Em novembro, ele lançou o single "Química", que estreou em #2 lugar no iTunes.

Em julho de 2015, Biel anunciou um álbum de estúdio com 12 faixas, contendo as 4 canções do EP Biel e o single "Quimica". Juntos Vamos Além é o álbum de estreia de Biel, lançado em 29 de abril de 2016 pela Warner Music.

Em 3 de agosto de 2016, diversos veículos de comunicação divulgaram que a Warner teria rompido o contrato com o cantor. No dia seguinte, o cantor teria uma pausa por tempo indeterminado em sua carreira, cumprindo apenas as últimas apresentações já agendadas. Segundo a assessoria de Biel, o artista estava "muito abalado com tudo que vinha ocorrendo com ele", referindo-se aos escândalos causados por declarações machistas, homofóbicas e ao processo de assédio sexual a uma jornalista. A assessoria, no entanto, negou o suposto rompimento com a gravadora. Em 7 de agosto, durante uma apresentação em Maricá, Biel negou que estivesse interrompendo a carreira e garantiu aos fãs que continuaria nos palcos.

Álbuns

Álbuns de estúdio

Extended plays (EPs)

Singles

Como artista principal 
Lista de singles, com posições nas paradas selecionadas

Videoclipes 

Biel
Discografias de música pop
Biel